Popal ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ahmad Popal (1916–2004), afghanischer Botschafter und Außenminister
 Karim Popal (* 1957), deutscher Rechtsanwalt